Příjmení Gábriš nese více různých osobností:

 Dušan Gábriš (* 1952) – slovenský fotbalista, útočník
 Július Gábriš (1913–1987) – slovenský katolický duchovní
 Ladislav Gábriš (* 1981) – slovenský hokejový útočník
 Miroslav Gábriš (* 1962) – slovenský fotbalista

Slovenská příjmení